Miguel González Burgos (n. 1999), cestista spagnolo
 Miguel Ángel González Lázaro (n. 1938), cestista spagnolo
 Miguel González (n. 1984), giocatore di baseball messicano
 Miguel González Pérez (n. 1927), calciatore spagnolo
 Miguel Ángel González (n. 1947), calciatore spagnolo
 Miguel Oswaldo González (n. 1952), calciatore argentino